VUV est un sigle, qui signifie :
 Rayons ultraviolets (Vacuum Ultra Violet) de 200 à 100 nm de longueur d'onde, dans la catégorie des UV-C.

Code
VUV est un code, qui signifie :
 vatu, la monnaie du Vanuatu, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)